Риниуэ (озеро) — озеро в Чили.
 Риниуэ (Чили) — деревня в Чили.